Chia (plant)
Chía (Cundinamarca), Colombia
Chía (Huesca), Spanje
Chia (Sardinië), Italië
Chia (mythologie), godin van de Chibcha indianen
Chia (cryptovaluta)